Generació, grup de persones en edats similars i altres característiques comunes
 Generació espontània o abiogènesi, teoria científica obsoleta que planteja l'aparició d'éssers vius a partir de matèria inert